Actipan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Actipan, Acatzingo, 
 Actipan, Caltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar